Bellis – genere di piante spermatofite dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Asteraceae
 Catherine Cartan "CiCi" Bellis – tennista statunitense
 Eno Bellis – storico, archeologo e scrittore italiano

Pagine correlate

 De Bellis